Wyniki Grand Prix Brazylii, trzeciej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2003.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig 
Pierwotnie dystans wyścigu wynosił 71 okrążeń, ale wyścig został przedwcześnie przerwany po wypadkach Marka Webbera i Fernando Alonso.

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Zobacz też 
 Sezon 2003

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Brazylia
2003
2003 w Brazylii